Trouessartia är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Giovanni Canestrini och Kramer 1899. Trouessartia ingår i familjen Trouessartiidae.

Trouessartia är enda släktet i familjen Trouessartiidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Trouessartia